Моніка Селеш і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Селеш, яка виступала в парі з Анною Курніковою.

Курнікова і Селеш виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері Джо Фернандес і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Мір'яна Лучич-Бароні (чвертьфінал)
 Керрі-Енн Г'юз /  Сон Хі Пак (чвертьфінал)
 Анна Курнікова /  Моніка Селеш (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Toyota Princess Cup 1998 Doubles Draw 

Toyota Princess Cup
Тур WTA 1998